Безіменна — річка в Україні у Острозькому районі Рівненської області. Права притока річки річки без назви (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 12,70 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 11,09  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,15 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами. Майже повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок в урочищі Борщівка у листяному лісі та між селами Глибочок, Кураж. Тече переважно на північний захід між двома безіменними горами, висота яких 251,2 та 252,0 метрів над рівнем моря, через села Хрінів та Тесів. У присілку села Завизів впадає у річку Безіменну, праву притоку Горині.

 У селі Хрінів річки перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення в Україні, Рівне — Тучин — Гощу — Вельбівно).
 У XIX столітті на річці у селі Тесів існувало 2 водяних та 1 вітряний млини.

Примітки

Посилання 

 
Малі річки України
Річки Рівненської області
Річки Острозької громади
Статті про річки Рівненської області без зображення в картці
Річки України без назви